Bugsier bezeichnet:
 einen Hafenschlepper, siehe Schlepper (Schiffstyp)
 das Hamburger Unternehmen Bugsier-, Reederei- und Bergungsgesellschaft